Теория многих тел — область физики, в которой исследуется и описывается коллективное поведение многочастичных систем взаимодействующих частиц. В общих чертах, теория многих тел имеет дело с физическими эффектами и явлениями, которые проявляются только в системах, содержащих большие количества частиц. В то время как основные физические законы, которые управляют движением каждой отдельной частицы, могут быть простыми, исследование коллективов частиц может быть чрезвычайно сложными.

При описании систем в рамках теории многих тел используется понятие среднего по ансамблю. Основными уравнениями теории многих тел являются уравнения Лиувилля и цепочка уравнений Боголюбова.

Литература

См. также 
 Метод Хартри — Фока
 Метод Хартри — Фока — Боголюбова
 Квантовая теория многих частиц — Физическая энциклопедия
 

Квантовая механика
Статистическая механика
Квантовая химия
Теоретическая физика